Capataz puede hacer referencia a:

Capataz, el responsable de conducir un paso de Semana Santa.
Capataz, persona encargada de la labranza en las haciendas.
Capataz de brigada, empleado que en los presidios se hallaba encargado del mando de una brigada.